Bilbo Balings, een personage uit J.R.R. Tolkiens roman De Hobbit.
Bilbo, de Baskische naam  van de stad Bilbao.
Bilbo (winkel), een Belgische winkelketen voor cd's, dvd's, video en games.